Уштаган — названия населенных пунктов в Казахстане:
 Уштаган — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Уштаган — село в Мангистауском районе Мангистауской области.